L'expression « Épine-du-Christ » peut désigner plusieurs espèces de plantes :
 Euphorbia milii (Euphorbiaceae)
 Gleditsia triacanthos (Fabaceae)
 Paliurus spina-christi (Rhamnaceae)
 Ziziphus spina-christi (Rhamnaceae)